Volchov (Волхов) kan verwijzen naar:

Volchov (rivier), een rivier in Rusland
Volchov (stad), een stad in Rusland gelegen aan de gelijknamige rivier